Altosaar ist ein der Familienname folgender Personen:

 Aimar Altosaar (* 1959), estnischer Soziologe, Journalist und Politiker 
 Enn Altosaar (1929–1986), estnischer Technikwissenschaftler
 Erich Altosaar (1908–1941), estnischer Basketballspieler